Rävspel kan syfta på:

 Rävspel (roman) – en roman av P.G. Wodehouse
 Rävspel (spel) – ett sällskapsspel
 Rävspel (TV-serie) – en svensk miniserie från 1972 i regi av Jackie Söderman
 Rävspel (varumärke) – ett svenskt varumärke under vilket det ges ut rollspel
 Rävspel och Kråksång – en svensk folkmusikgrupp